Animals steht für:
 The Animals, britische Rockband
 Animals (Album), Studioalbum (1977) von Pink Floyd

Film und Fernsehen:
 Tatort: Animals, deutscher Fernsehkrimi aus dem Jahr 1990
 Animals – Das tödlichste Raubtier ist in Dir!, US-amerikanischer Horrorfilm aus dem Jahr 2008
 Animals – Wie wilde Tiere, belgischer Film aus dem Jahr 2021
 Animals (2012), spanisches Fantasy-Drama von Marçal Forés
 Animals., Comedy-Zeichentrickserie aus dem Jahr 2016
 Animals, schweizerisch-österreichisch-polnischer Spielfilm von Greg Zglinski, siehe Tiere (2017)

Siehe auch:
 Animal
 Animals On Wheels